En informàtica:
 Tauler de control (servidor web)
 Tauler de control (Windows)
  Tauler de control (Mandriva Linux)
  Tauler de control (Suse Linux)

En entorns de tecnologia:
 Tauler de control